Příjmení Knop nosí více významných osobností:

 Alois Knop (1917–2001) – český jazykovědec, bohemista, germanista, dialektolog, publicista, překladatel a vysokoškolský pedagog
 Josef Knop (1909–1966) – příslušník Československé armády v zahraničí a generál in memoriam
 Petr Knop (* 1994) – český běžec na lyžích
 Václav Knop (* 1949) – český herec, režisér a dabér